Der Tod des Dichters steht für:

 Der Tod des Dichters (Lermontow), ein Gedicht von Michail Lermontow auf den Tod von Alexander Puschkin 
 Der Tod des Dichters Pietro Aretino, ein Gemälde des deutschen Malers Anselm Feuerbach
 Der Tod des Dichters (Rilke), ein Gedicht von Rainer Maria Rilke
 Der Tod des Dichters (Kamnitzer), ein Buch von Heinz Kamnitzer über Arnold Zweig 
 Tod des Dichters, eine Novelle von Ludwig Tieck